Kim Junmi (1980) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 Kim Junmi (1980) olimpiai és világbajnok dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázónő
 Kim Junmi (1981) észak-koreai asztaliteniszező-nő, olimpikon
 Kim Junmi (1982) dél-koreai sportlövőnő, olimpikon